De Adelskalender (Noors: Adelskalenderen, eigenlijk "het adelboek") is de wereldranglijst aller tijden voor het allroundschaatsen. Deze ranglijst wordt samengesteld aan de hand van de persoonlijke records van de schaatsers op de afstanden van de grote vierkamp (mannen) of kleine vierkamp (vrouwen). De World Speed Skating Statisticians Association heeft een aparte Adelskalender opgesteld voor tijden gereden op laaglandbanen. De schaatsstatistici merken banen tot 500m boven zeeniveau aan als laaglandbanen.

Stand Adelskalender laagland (officieus)

Mannen (grote vierkamp)

Vrouwen (kleine vierkamp)

Standen Adelskalender laagland overige meerkampen (officieus)

Sprint tweekamp mannen

Sprint tweekamp vrouwen

Minivierkamp mannen

Minivierkamp vrouwen

Kleine vierkamp mannen

Grote vierkamp vrouwen

Zie ook 
 Adelskalender (afstanden kleine vierkamp vrouwen, grote vierkamp mannen)
 Adelskalender afstanden sprintvierkamp
 Adelskalender afstanden minivierkamp
 Adelskalender afstanden kleine vierkamp mannen
 Adelskalender afstanden grote vierkamp vrouwen

Langebaanschaatsen